Pojem rychta může znamenat:

 Rychta (území) – stará menší územní správní jednotka, zahrnující obvykle více vesnic jednoho panství 
 Rychta (budova) – budova, ve které sídlil rychtář pověřený vedením a správou území rychty, ve městech sídlo královského rychtáře. Název používá řada hostinců a restaurací, které navazují na činnost krčem v bývalých rychtách
 Baráčnická rychta – výbor místní baráčnické obce a spolková místnost nebo budova
 Rychta (příjmení)
 Martin Rychta – hudebník
slangový výraz pro freetekno party. 
Místní názvy: 
 Rychta (Chmelnycká oblast) (ukr. Рихта) — vesnice a ruiny zámku ve Chmelnycké oblasti
 Rychta (Kyjevská oblast) (ukr. Рихта) – osada na severu Kyjevské oblasti 
 Rychta (potok) (ukr. Рихта) potok v Žytomyrské oblasti

Související články 
 Rychtář
 Králováci
 Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická
 Richta
 Richter

Reference

Externí odkazy